Viniebla puede referirse a:
El nombre común de la planta Cynoglossum cheirifolium; o
El nombre común de la planta Cynoglossum officinale.